Bodin (Noorwegen), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Nordland.

Bodin is de achternaam van de volgende personen:
 Jean Bodin, 1530-1596, Frans politiek filosoof
 Konstantin Bodin, van 1081 tot 1101 koning van Montenegro
 Paul Bodin, 13 september 1964, voormalig profvoetballer
 Tomas Bodin, 9 april 1959, Zweeds toetsenist en componist